Холо има више значења:

 Холо, Дијесинуеве де Октубре (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Холо, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику